The Room steht für:

Filme:
 The Room (2003), US-amerikanischer Film von Tommy Wiseau
 The Room (2006), belgischer Film von Giles Daoust 
 The Room (2012), japanischer Film von David Shin 
 The Room (2019), Film von Christian Volckman 
 Alternativtitel des US-amerikanischen Kurzfilms Phyfutima von 1998 

Musik:
 The Room (Album), Musikalbum von Harold Budd (2000)
 The Room (Band), britische Band 

Literatur:
 The Room, Originaltitel von Das Zimmer (Theaterstück), Theaterstück von Harold Pinter (1957)
 The Room, Originaltitel von Mauern (Roman), Roman von Hubert Selby (1971)

Videospiele:
 Silent Hill 4: The Room, Videospiel von Konami (2004)
 The Room (Spieleserie), Videospielserie von Fireproof Games
 The Room (2012), Videospiel von Fireproof Games (2012)

Siehe auch:
 Room, Begriffsklärung
 The Rooms, Kultureinrichtung auf Neufundland, Kanada